Il doppio maschile  del Rome Masters 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Martin Damm e Dominik Hrbatý erano i detentori del titolo, ma solo Hrbatý ha partecipato in coppia con Jeff Tarango.

Hrbatý e Tarango hanno perso nel 1º turno contro Mosè Navarra e Vincenzo Santopadre.

Wayne Ferreira e Evgenij Kafel'nikov hanno battuto in finale 6–4, 7–6 (8–6) Daniel Nestor e Sandon Stolle.

Teste di serie

 Daniel Nestor /  Sandon Stolle (finale)
 Jiří Novák /  David Rikl (secondo turno)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (primo turno)
 Ellis Ferreira /  Donald Johnson (quarti di finale)

 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (campioni) 
n/a 
 Wayne Arthurs /  Nenad Zimonjić (primo turno) 
 Jonas Björkman /  Roger Federer (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rome Masters 2001
ATP Tour 2001